Heinrich Eichler ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Eichler d. Ä. (1637–1739), deutscher Kunsttischler 
 Heinrich Eichler (Politiker) (1876–1932), deutscher Politiker (NSDAP)

Siehe auch:
 Heinz Eichler